Малково — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Малково — деревня в Глусском районе Могилёвской области.

Россия 
 Малково — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Малково — деревня в Чебаркульском районе Челябинской области.